Николай Мироненко:
 Мироненко, Николай Семёнович (род. 1937) — советский колхозник в Белгородской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).
 Мироненко, Николай Семёнович (1941—2014) — российский экономико-географ, страновед, геополитик.